Miejscowości w USA:
 Brookings – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Curry
 Brookings – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings
Gminy w USA:
 Brookings (ang. Brookings Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Brookings (ang. Brookings County) – w stanie Dakota Południowa